Dana Knudsen (1990) – pallavolista statunitense
 Edith Knudsen (... –... ) – schermitrice danese
 Endre Fotland Knudsen (1988) – calciatore norvegese
 Erik Knudsen (1988) – attore canadese
 Espen Knudsen (1991) – calciatore norvegese
 Fredrik Pallesen Knudsen (1996) – calciatore norvegese
 Gunnar Knudsen (1848-1928) – politico norvegese
 Jakob Knudsen (1858-1917) – scrittore danese
 Jan Knudsen (1953-1999) – calciatore norvegese
 Jens Martin Knudsen (1967) – calciatore faroese
 Jon Knudsen (1974) – calciatore norvegese
 Jonas Knudsen (1922) – calciatore danese
 Kim Wraae Knudsen (1977) – canoista danese
 Knud Knudsen (1812-1895) – linguista norvegese
 Knud Knudsen (1879-1954) – ginnasta norvegese
 Knut Knudsen (1950) –  ciclista su strada e pistard norvegese 
 Lars Knudsen (1962) – crittografo e crittanalista danese
 Mariann Gajhede Knudsen (1984) – calciatrice danese
 Martin Knudsen (1978) – calciatore norvegese
 Martin Knudsen (1871-1949) – fisico danese
 Monica Knudsen (1975) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice norvegese
 Per Knudsen (1925-1999) – calciatore danese
 Per Knudsen (1930-2006) – calciatore norvegese
 Peter Knudsen (1973) – calciatore danese
 Sidse Babett Knudsen (1968) – attrice danese